Bruno Metsu – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
Gabriel Metsu – pittore olandese